10. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozgrywane w Varaždinie w Jugosławii, na stadionie ŠC Sloboda w dniach 24 – 27 sierpnia 1989 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1989
1989 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Jugosławii
Zawody lekkoatletyczne w Chorwacji
1989 w Europie